Аршак Павлович Поладян (; род. 15 мая 1950, в Рас-эль-Эйн в Сирийской провинции Хассака) — армянский дипломат. Кандидат исторических наук (1984), доктор (1996). С 2019 года доктор Поладиан является послом Армении в Тунисе и Марокко с резиденцией в Ереване. Ранее Поладиан был Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Сирии с 2007 по 2018 год, а также нерезидентным послом Армении в Иорданском Хашимитском Королевстве с 2011 по 2018 год. Полядиан также был послом Армении в Объединенных Арабских Эмиратах с 2002 по 2006 год, и в качестве посла Армении (нерезидента) в Государстве Кувейт и Королевстве Бахрейн с 2003 по 2007 год.

 1968—1972 — историко-географический факультет Армянского педагогического института им Х. Абовяна.
 1974—1979 — институт востоковедения академии наук Армянской ССР. Арабист-исламист.
 1979—1981 — аспирантура института востоковедения академии наук Армянской ССР.
 1965—1967 — наборщик арабского языка при типографии академии наук (г. Эчмиадзин).
 1967—2000 — работал в институте востоковедения академии наук Армении.
 1993—2000 — заведующий отделом арабских стран министерства иностранных дел Армении.
 1998—2000 — заведующий кафедрой востоковедения Ереванского государственного университета им. Ачаряна.
 1998—2000 — советник министра иностранных дел Армении по Ближнему и Среднему Востоку.
 2000—2002 — поверенный в делах Армении в Объединённо Арабских Эмиратах.
 2002—2006 — чрезвычайный и полномочный посол Армении в Объединённо Арабских Эмиратах.
 2003—2007 — чрезвычайный и полномочный посол Армении в Республике Кувейт и Королевстве Бахрейн.
 С апреля до августа 2007 — советник министра иностранных дел Армении.

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Послы Армении в Сирии
Послы Армении в Бахрейне
Послы Армении в Кувейте
Послы Армении в ОАЭ
Выпускники Армянского педагогического университета